Rymanow bezeichnet:

Rymanów, Stadt in Polen
Alexander Anatoljewitsch Rymanow (* 1959), russischer Handballspieler und -trainer